Pedro Correia de Melo  (Velas — Portugal) foi um militar português que militava na Flandres, no posto de Capitão de Cavalaria, quando soube da aclamação de D. João IV. Partiu então dali com sua companhia, composta de 300 homens, para a França e veio apresentar-se ao rei a quem serviu com boa satisfação e brio. Combateu em todas as contendas a que o rei o solicitou. 

Era filho de Pedro Correia de Melo, natural da ilha Graciosa e neto do capitão do donatário, também da ilha Graciosa, Pedro Correia. Foi irmão de Manuel Correia de Melo.

Bibliografia
Alfredo Luís Campos, Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais de Velas
Militares dos Açores
História dos Açores